Pesadilla en la cocina puede referirse a:
 Pesadilla en la cocina (España): Presentado por el chef Alberto Chicote. Adaptación española de los dos programas siguientes.
 Kitchen Nightmares: Programa de televisión estadounidense de telerrealidad. Es la adaptación estadounidense del siguiente, presentada por Gordon Ramsay.
 Ramsay's Kitchen Nightmares: programa de televisión británico, emitido desde 2004 hasta 2007 y presentado por el chef Gordon Ramsay.
 Pesadilla en la cocina (Argentina): Presentado por Christophe Krywonis. Adaptación argentina del programa.
 Pesadilla en la cocina (Chile): Adaptación chilena del programa, presentado por Gustavo Maurelli.